XII Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej w 2004 roku, odbyły się w Portugalii. Trwały od 12 czerwca do 4 lipca. Udział w mistrzostwach wzięło 15 drużyn wyłonionych w eliminacjach, oraz gospodarz Portugalia.
Mistrzem Europy w piłce nożnej została drużyna Grecji.

Wybór gospodarza 
Po selekcji Komitetu Wykonawczego UEFA, o prawo organizacji Euro 2004 ubiegały się 3 kandydatury:

Gospodarzem Mistrzostw Europy 2004 została wybrana Portugalia, której oferta okazała się lepsza od – uznawanej za faworyta – Hiszpanii oraz wspólnej kandydatury austriacko-węgierskiej.

Eliminacje/Uczestnicy 

Drużyny biorące udział w eliminacjach reprezentowały 51 europejskich związków piłkarskich. Kwalifikacje, które trwały od września 2002 do listopada 2003 roku wyłoniły 15 finalistów. Reprezentacja Portugalii, jako gospodarz, nie musiała uczestniczyć w eliminacjach.

Stadiony

Sędziowie główni

Faza grupowa 
Legenda do tabelek:
 Pkt – liczba punktów
 M – liczba meczów
 W – wygrane
 R – remisy
 P – porażki
 Br+ – bramki zdobyte
 Br− – bramki stracone
 +/− – różnica bramek

Dwie pierwsze drużyny z każdej grupy awansowały do dalszych gier.

Czas: WEST (UTC+1)

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa 

UWAGA: W nawiasach podane są wyniki po rzutach karnych

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał 

 
MISTRZ EUROPY 2004

GRECJA PIERWSZY TYTUŁ

Strzelcy

Ranking drużyn 
Ranking przedstawia ile punktów, oraz bramek (również tych uzyskanych z rzutów karnych) zdobyła każda z drużyn biorących udział w Euro 2004.

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej 2004
2004 w piłce nożnej
2004 w Portugalii